El término moreno puede hacer referencia a varios artículos:

Anatomía y biología
 moreno o morena, adjetivo calificativo para describir a personas por sus características físicas (ya sea por el color de la piel, por el color del cabello o por ambas), derivado históricamente de su parecido con los moros o bien con los habitantes de Mauritania.

Personas 
 Moreno, abreviatura para indicar a Margarita Moreno Sanz como autoridad en la descripción y clasificación científica de vegetales.

Divisiones administrativas 
 Moreno Valley, ciudad en el estado estadounidense de California.
 Lagos de Moreno, municipio del estado mexicano de Jalisco.
 Moreno, municipio del estado brasileño de Pernambuco.

En Argentina 
 Moreno, ciudad de la provincia de Buenos Aires.
 Partido de Moreno, la provincia de Buenos Aires.
 Pueblo Moreno, localidad de la provincia de Entre Ríos.
 Departamento Moreno, división administrativa de la provincia de Santiago del Estero.

Urbanismo

En Argentina 
 Plaza Moreno, espacio verde de la ciudad de La Plata.
 Moreno, estación del subterráneo de Buenos Aires.
 Estación Moreno, estación del ferrocarril Sarmiento, en Moreno, Buenos Aires.

Además 
 Perito Moreno (desambiguación).

Enlaces externos